Pessoas
Andrea Chiesa
Antonio Della Chiesa
Enrico Chiesa
Marcos Chiesa
Lugares
Chiesa in Valmalenco
Feroleto della Chiesa
Uggiano la Chiesa
Desambiguação
Desambiguações de topônimos